Arno Klaassen (1979), een Nederlands bobsleeër
Davy Klaassen (1993), een Nederlands voetballer
Jan Klaassen (ook wel Klaasen), hoofdpersoon uit poppenkastspel.
Jelle Klaasen (1984), een Nederlands darter

Klaassens
Jan Klaassens (1931), een Nederlands voetballer